Джорджо Калабрезе (; ) — итальянский автор песен и композитор.

Карьера 
Джорджо Калабрезе относится к представителям оригинальной итальянской авторской песни и так называемой Генуэзской школы, наряду с Луиджи Тенко и Джино Паоли. Калабрезе вошел в историю итальянской музыки как автор текстов самых известных итальянских песен всех времен, таких как «Arrivederci», «Domani è altro giorno», «E se domani». Он также известен своими адаптациями французских песен Шарля Азнавура, включая знаменитую «Lei» («She»), а также адаптациями других текстов с различных языков (в частности он стал популяризировать бразильскую музыку в стране).

Список песен 
 Основная статья: Canzoni scritte da Giorgio Calabrese

Примечания

Ссылки 

Кавалеры ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»